Hoewel de Kroatische coach Tomislav Ivić in 1999 een stap opzij had gezet, begon hij ook aan het seizoen 2000/01 als hoofdcoach van Standard Luik. De Kroaat kreeg wel een volledig nieuwe technische staf. Oud-speler Christophe Labarbe en Dominique D'Onofrio, broer van sterke man Luciano D'Onofrio, werden de nieuwe assistenten van Ivić.

Ivić kreeg er ook enkele nieuwe spelers. Bij Gent haalde Standard de Noorse spits Ole Martin Årst en de Joegoslavische linksachter Ivica Dragutinović weg. Ook de Kroatische middenvelder Robert Prosinečki, die nog een verleden bij Real Madrid en FC Barcelona had, trok naar Luik. Middenvelder Bernd Thijs daarentegen zocht andere oorden op. Hij tekende in de zomer van 2000 een contract bij bekerwinnaar KRC Genk.

Ondanks de nieuwe versterkingen slaagde Ivić er opnieuw niet in om zijn team goed te laten presteren. Op 2 december 2000 verloor Standard met 2-1 van AA Gent, waarna er supportersrellen uitbraken. Ivić trak zich de onrust binnen de club erg aan en kreeg enkele dagen later op training een beroerte. Nadien vroeg hij aan het bestuur om nog tijdens de winterstop een vervanger te zoeken. Op 21 december 2000 stelde het bestuur oud-doelman Michel Preud'homme aan als nieuwe coach. Preud'homme was tot even daarvoor actief als directeur internationale zaken bij Benfica. Standard werd zijn eerste club als hoofdtrainer.

Onder leiding van Preud'homme begon Standard aan een sportieve opmars. RSC Anderlecht en Club Brugge inhalen, zat er niet meer in. Maar AA Gent, KSC Lokeren en Germinal Beerschot konden de Rouches wel achter zich houden. Standard eindigde op de derde plaats en kwalificeerde zich zo voor het eerst sinds 1995 voor de UEFA Cup.

Selectie

Technische staf

Transfers

Zomer

Inkomend 
  Ole Martin Årst (AA Gent)
  Ivica Dragutinović (AA Gent)
  Daniel Kimoni (KRC Genk)
  Harold Meyssen (Wüstenrot Salzburg)
  Robert Prosinečki (NK Hrvatski)
  Vinícius (Sporting Lissabon)
  Petr Vlček (Slavia Praag)

Uitgaand 
  Rabiu Afolabi (Napoli) (huur)
  Roberto Bisconti (Sporting Charleroi)
  Pascal Dias (Sporting Charleroi)
  Dimas (Sporting Lissabon)
  Ariel Graña (Kalamata FC)
  René Peters (US Créteil-Lusitanos)
  Gauthier Remacle (Sporting Charleroi)
  Bernd Thijs (KRC Genk)

Winter

Inkomend 
  António Folha (FC Porto)

Uitgaand 
  Frédéric Pierre (RSC Anderlecht)

Eerste Klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Beker van België

Wedstrijden

Individuele prijzen
 Keeper van het Jaar:   Vedran Runje

Externe link
 Officiële website

Belgische voetbalclub 2000/01
Standard Luik naar seizoen